El Príncipe Jorge Maximiliánovich Románovsky, 6º Duque de Leuchtenberg (29 de febrero de 1852 - 16 de mayo de 1912), también conocido como Príncipe Jorge Románovsky o Jorge de Beauharnais, era el hijo menor de Maximiliano de Beauharnais, 3º Duque de Leuchtenberg, y su esposa, la Gran Duquesa María Nikolaevna de Rusia.

Familia y vida temprana 
El padre de Jorge, Maximiliano de Beauharnais, 3º Duque de Leuchtenberg, había viajado a San Petersburgo, ganando finalmente la mano de la Gran Duquesa María Nikolaevna, la hija mayor de Nicolás I en 1839. Maximiliano subsiguientemente recibió el tratamiento de Alteza Imperial. Como hijo de una Gran Duquesa y ennoblecido príncipe ruso Románovsky, Jorge y sus hermanos eran tratados como príncipes y princesas de sangre, con el tratamiento de Alteza Imperial.

Después de la muerte de su padre en 1852, la Gran Duquesa María volvió a contraer matrimonio morganático con el Conde Grigori Stroganov dos años más tarde. Esta unión fue mantenida en secreto de su padre el emperador Nicolás I (y su hermano el emperador Alejandro II no podía permitir la unión, prefiriendo fingir ignorancia), hasta que finalmente María fue obligada a exiliarse en el extranjero. No obstante, Alejandro sintió simpatía por su hermana y puso especial atención a los hijos de ella de su primer matrimonio, quienes vivían en San Petersburgo sin su madre.

Matrimonio

Matrimonio con Teresa 
El 12 de mayo de 1879, Jorge contrajo matrimonio con la Duquesa Teresa Petrovna de Oldenburgo, una hija del Duque Pedro Georgievich de Oldenburgo y la Princesa Teresa de Nassau-Weilburg. El hermano mayor de Teresa, el Duque Alejandro Petrovich de Oldenburgo había estado casado con la hermana de Jorge, la Princesa Eugenia Maximilianovna desde 1868. El abuelo de Teresa había contraído matrimonio con la Gran Duquesa Catalina Pavlovna, hija de Pablo I de Rusia, y sus descendientes habían crecido en Rusia desde entonces y habían sido completamente "rusianizados", como la propia familia de Jorge. Así, a pesar del título alemán, la Duquesa Teresa, como su padre antes, había sido criada enteramente en Rusia. Ella siempre fue considerada como parte de la familia imperial rusa.

Jorge y Teresa tuvieron un hijo:

 Alejandro Georgievich, 7º Duque de Leuchtenberg (13 de noviembre de 1881 - 26 de septiembre de 1942); casado morganáticamente con Nadezhda Caralli.

En julio de 1881, el Escuadrón de Reserva británico sostuvo entrenamientos a bordo del HMS Hérules, que estaba estacionado en Cronstadt. Al almuerzo atendieron Teresa y su marido, así como el emperador y la emperatriz y otras figuras reales importantes rusas y germanas. Dos años más tarde, el 19 de abril de 1883, la tragedia azotó a la pareja cuando la Duquesa Teresa murió en San Petersburgo.

Matrimonio con Anastasia 

Dos princesa Montenegrinas, Militza y Anastasia, fueron educadas en el Instituto Smolny en San Petersburgo bajo la inmediata protección de la emperatriz María Feodorovna. Permanecieron en el convento durante un año hasta que su educación fue completada. Se hicieron extremadamente populares en sociedad. Ambas chicas pronto llamaron la atención de dos miembros de la familia imperial rusa: el Gran Duque Pedro Nikolaevich, y el propio Jorge.

El 16 de abril de 1889 en la finca Sergeyevsko, Jorge contrajo matrimonio con la Princesa Anastasia de Montenegro, seis años después de la muerte de Teresa. El emperador Alejandro III dio a Anastasia una considerable dote.

Tuvieron dos hijos:

 Sergio Georgievich, 8º Duque de Leuchtenberg (4 de julio de 1890 - 7 de enero de 1974); murió soltero
 Princesa Elena Georgievna de Leuchtenberg (3 de enero de 1892 - 6 de febrero de 1971); desposó al Conde Stefan Tyszkiewicz.

La familia poseía una pequeña finca cerca del mar Negro, donde pasaban el invierno. Mientras estaban allí en 1905, fueron testigos de la revuelta del acorazado ''Potemkin''. En la primavera, la familia se alojaba en su residencia Villa Sergievskaia Datcha en el Peterhof donde pasaban el verano.

Cuando todavía estaba casado de su segunda mujer, Jorge se mudó con su amante francesa, para ira del moralmente recto emperador Alejandro III. Cuando le dijeron que Jorge estaba pasando sus vacaciones en la ciudad costera de Biarritz en el sudoeste de Francia, Alejandro declaró "Así que el príncipe está lavando su cuerpo corrompido en las olas del océano".

Su matrimonio fue considerado "tempestuoso", siendo reportado que Jorge "insultaba y ultrajaba a su mujer desde muy al principio de su matrimonio". Anastasia pudo obtener un divorcio de él algunos años más tarde, el 15 de noviembre de 1906. Varias fuentes atribuyen a Jorge ser de buen ver pero "un individuo estúpido y afligido", aunque estas apreciaciones eran a menudo conectadas con su segunda mujer, quien, después de arreglar el divorcio, fue ampliamente divulgado que quería hacer eso porqué no podía vivir más tiempo con un hombre de tan "intolerable estupidez". Anastasia después contrajo matrimonio con el Gran Duque Nicolás Nikolaevich de Rusia, un nieto de Nicolás I de Rusia (y de parte de su madre, un sobrino de Teresa, la primera esposa de Jorge). Ella y su hermana se hicieron famosas en la sociedad rusa como el "peligro negro" a causa de su país de origen Montenegro, sus complexiones oscuras y por su interés en el ocultismo.

Últimos años 
En 1901, por la muerte o matrimonios morganáticos de sus hermanos mayores, Jorge se convirtió en jefe de la rama rusa de la Casa de Beauharnais. Al girar el siglo, cuando todavía estaba casado con la Princesa Anastasia de Montenegro, Jorge fue considerado como posible sucesor de Alejandro I de Serbia, quien no tenía hijos. Alejandro fue derrocado y asesinado en un golpe militar, y sucedido por Pedro I de Serbia.

Jorge heredó una gran colección de pinturas, esculturas y otras obras de arte de su padre, que había traído con él cuando se trasladó de Múnich a San Petersburgo para casarse con la Gran Duquesa María Nikolaevna de Rusia. Fue enterrado en la tumba #29 del Mausoleo Gran Ducal en la Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo

Legado 
Jorge fue el único de sus hermanos en hacer una legítima unión dinástica. Como los dos hijos que tuvo fracasaron en producir descendencia legítima, el título de Duque de Leuchtenberg se extinguió en 1974.

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
 29 de febrero de 1852 - 31 de agosto de 1901: Su Alteza Imperial el príncipe Jorge Maximiliánovich de Leuchtenberg
 31 de agosto de 1901 - 16 de mayo de 1912: Su Alteza Imperial el duque de Leuchtenberg

Honores 
 Orden de San Andrés
 Cruz de San Jorge

Ancestros

Referencias 

Jorge
Jorge
Emigrantes del Imperio ruso hacia Francia
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en París
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)